Adenauerallee steht für:

* Adenauerallee (Bonn)
 Adenauerallee (Leipzig)
 Adenauerallee (Oberursel)
 Adenauerallee (Hamburg)